Ю́рий Дми́триев:
 Дмитриев, Юрий Александрович (1978—2002) — командир инженерно-сапёрного взвода, Герой Российской Федерации.
 Дмитриев, Юрий Алексеевич (род. 1956) — российский историк, публицист, краевед, руководитель карельского отделения общества «Мемориал». 
 Дмитриев, Юрий Альбертович (1957—2016) — российский юрист, член-корреспондент РАО.
 Дмитриев, Юрий Арсеньевич (1911—2006) — советский и российский театровед, театральный критик.
 Дмитриев, Юрий Дмитриевич (Эдельман; 1925—1989) — русский советский писатель-натуралист, педагог.
 Дмитриев, Юрий Иванович (род. 1939) — советский и российский актёр.
 Дмитрий, Юрий Николаевич (1902—1961) — историк древнерусского искусства.
 Дмитриев, Юрий Юрьевич (1939—2012) — советский и российский физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор.